L'édition 2018 du tournoi de tennis de Marseille se déroule du 19 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Karen Khachanov remporte l'épreuve en simple, Raven Klaasen et Michael Venus celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait des Allemands Florian Mayer et Jan-Lennard Struff, du Belge David Goffin, du Français et tenant du titre Jo-Wilfried Tsonga et du Japonais Yuichi Sugita. Ils sont respectivement remplacés par Serhiy Stakhovsky, Malek Jaziri, Blaž Kavčič, Laslo Djere et Stéfanos Tsitsipás.

Pendant le tournoi 
Souffrant toujours du genou, qui avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale en , Stanislas Wawrinka est contraint d'abandonner lors de son entrée en lice face au Biélorusse Ilya Ivashka () après la perte de la , quittant le court en pleurs.

Après avoir bénéficié de l'abandon de Stanislas Wawrinka au , le Biélorusse de 23 ans Ilya Ivashka se qualifie pour la première fois de sa carrière en 1/2 finale d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Karen Khachanov remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Lucas Pouille.

En double, Raven Klaasen et Michael Venus décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Dominic Inglot après la perte du premier set au tie-break (6-7, 6-3, [10-4]). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2018
Marseille
Tennis en France en 2018
Tennis en février 2018
Sport en France en février 2018